Райхраминг () — коммуна () в Австрии, в федеральной земле Верхняя Австрия. 

Входит в состав округа Штайр.  Население составляет 1870 человек (на 31 декабря 2005 года). Занимает площадь 102 км². Официальный код  —  41512.

Название коммуны - славянского происхождения и восходит к югославскому "rybnica".

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Райнхольд Хаслингер (СДПА) по результатам выборов 2003 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 19 мест.

 СДПА занимает 14 мест.
 АНП занимает 5 мест.

Ссылки 
 Официальная страница 

Города Верхней Австрии